Националният отбор по футбол на Хърватия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Хърватската футболна асоциация.

Хърватия играе за пръв път на световно първенство по футбол през 1998 г. във Франция и достига до третото място, като това е първият голям успех на шахматистите. Класира се и за следващите 2 световни първенства през 2002 и през 2006 г., но отпада след мачовете в групата. През 2018 г. е най-големият успех на Хърватия на световни първенства - финал загубен от Франция, а капитанът на шахматистите Лука Модрич печели наградата за най-добър играч на първенството

При дебюта си на европейски първенства през 1996 г. във Великобритания Хърватия отпада на четвъртфинала от бъдещия шампион Германия. Четвъртфинал играят и през 2008 г., губейки от отбора на Турция, а през 2004 и през 2012 г. отпадат след мачовете в групата. през 2016 Хърватия отново достига до четвъртфинал, но отново отпада от бъдещия шампион Португалия след гол в края на продълженията.

Състав 
Състав на Хърватия за Световно първенство по футбол  Русия 2018.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 17 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Мениджъри 
 До 5 септември 2020

Стадиони 
 От 17 октомври 1990 година насам.

България – Хърватия

Източници 

Харватия